San Lorenzo – najwyższy szczyt w łańcuchu górskim Sierra de la Demanda w hiszpańskich Górach Iberyjskich
 San Lorenzo – stacja metra w Madrycie na linii 4
 San Lorenzo − kanton w Ekwadorze, w prowincji Esmeraldas

Kościoły:
 San Lorenzo – bazylika we Florencji 
 San Lorenzo – katedra w Genui

Miejscowość we Włoszech:
 San Lorenzo – miejscowość i gmina w regionie Kalabria, w prowincji Reggio Calabria

Miejscowość w USA:
 San Lorenzo – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Grant
 San Lorenzo – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda

Miejscowości w Ameryce Łacińskiej:
 San Lorenzo – miasto w prowincji Santa Fe w Argentynie
 San Lorenzo – miasto w Ekwadorze
 San Lorenzo – miasto w Paragwaju
 San Lorenzo – miasto w Hondurasie
 San Lorenzo – miasto w meksykańskim stanie Chihuahua
 San Lorenzo – miejscowość w portorykańskiej gminie San Lorenzo
 San Lorenzo – miasto w Gwatemali, w departamencie Suchitepéquez
 San Lorenzo – miasto w Gwatemali, w departamencie San Marcos
 San Lorenzo – miejscowość na południowym zachodzie Gwatemali, w departamencie Suchitepéquez
 San Lorenzo – miasto w Kolumbii, w departamencie Nariño
 San Lorenzo – miasto w Peru

Zobacz też:
 San-Lorenzo – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Korsyka
 San Lorenzo Maggiore – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania
 San Lorenzo Nuovo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum
 San Lorenzo de El Escorial – miasto w Hiszpanii, we wspólnocie autonomicznej Madryt
 San Lorenzo Isontino – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Friuli-Wenecja Julijska 
 San Lorenzo Tenochtitlán – stanowisko archeologiczne w Meksyku
 Borgo San Lorenzo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Toskania
 Poggio San Lorenzo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum 
 Diecezja San Lorenzo – katolicka diecezja w Paragwaju
 San Lorenzo Mar del Plata – argentyński klub piłkarski